Hit (álbum) - álbum do cantor e compositor britânico Peter Gabriel
 Hit (informática) - chamado que é feito a um servidor HTTP por um determinado arquivo (imagem, HTML, javascript, CSS, etc)
 Hit single - single de extremo sucesso
 Hit - termo em inglês usado para se referir, no beisebol, a uma rebatida
 Hit (Dragon Ball) - personagem de Dragon Ball Super

Localidades

Hit (distrito)
Hīt (Iraque)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos